Па́лка-копа́лка — одно из первых орудий (инструментов), которое использовал человек, предназначена для разрыхления почвы, копания. Изготавливалась из камня или дерева, имела заостренный конец. Сохранилась у некоторых племён, обитающих в экваториальном или тропическом поясе.

Галерея

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 на других языках
 Biancamaria Aranguren, Anna Revedin, Nicola Amico, Fabio Cavulli, Gianna Giachi, Stefano Grimaldi, Nicola Macchioni, and Fabio Santaniello. Wooden tools and fire technology in the early Neanderthal site of Poggetti Vecchi (Italy). // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2018. — Vol. 115 (9). — P. 2054-2059  

Сельскохозяйственные инструменты
Палки